Rivière du Moulin kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière du Moulin (vattendrag i Kanada, lat 45,88, long -70,62), Québec, 
 Rivière du Moulin (vattendrag i Kanada, lat 46,42, long -72,25), Québec, 
 Rivière du Moulin (vattendrag i Kanada, lat 46,59, long -72,08), Québec, 
 Rivière du Moulin (vattendrag i Kanada, lat 46,25, long -72,02), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar